Серге́й Вро́нский: Вронский, Сергей Аркадьевич (1923—2003) — советский кинооператор, режиссёр и сценарист, педагог.
 Вронский, Сергей Григорьевич (1861—1908) — учёный-лесовод, основатель Талицкой лесной школы (1896).